Donde dobla el viento es el segundo disco solista del músico argentino Larry Zavala, publicado en el año 2004. Al igual que en su disco debut del año 2000, donde grabó un cover de Motörhead, (Killed by death), este trabajo cuenta con una versión de "Stand", compuesto por Phil Campbell, Lemmy Kilmister y Würzel. Se trata de un álbum con canciones directas y cortas, no hay ninguna que alcance los cuatro minutos de duración y es el disco más corto de Larry Zavala.

Lista de canciones

Todas las canciones compuestas por Larry Zavala, Billy Díaz y Enrique Mauer a excepción de "Stand" (Campbell, Lemmy, Würzel)

 Amanecer (03:37)
 Lo fatal (03:37)
 Giro violento (02:32)
 De perdedor (03:12)
 Stand (03:33)
 Donde dobla el viento (02:45)
 Largo camino (02:28)
 Noche tras noche (02:04)
 Contratiempo (02:32)

Miembros 

Larry Zavala – bajo y voz
 Billy Díaz – guitarra (temas 1 y 7)
 Diego Perticone - guitarra (temas 5 y 8)
 Javier Bagalá - guitarra (temas 4 y 6)
 Matías Díaz - guitarra (temas 1, 2, 3 y 9)
 Enrique Mauer - batería

Referencias

Álbumes de 2004
Álbumes en español
Álbumes de heavy metal